HMS Nairana — два кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Nairana (1917) — пасажирське судно, збудоване у 1914 році. Реквізоване у 1917 році ВМС Великої Британії та переобладнане на гідроавіаносець. Після Першої світової війни — знову переобладнаний на пасажирське судно. Зданий на злам у 1953 році.
 HMS Nairana (D05) — ескортний авіаносець однойменного типу. Збудований у 1943 році. У 1946—1948 роках — у складі ВМС Нідерландів під назвою «Hr.Ms. Karel Doorman». З 1948 по 1971 роки — торгове судно під назвою «Port Victor». Зданий на злам у 1971 році.

Кораблі ВМС Великої Британії